Meruxa puede referirse a:

 el nombre común de la planta Cerastium fontanum; o
 el nombre común de la planta Stellaria media.